Trages bezeichnet den
 Ortsteil Trages der sächsischen Stadt Kitzscher im Landkreis Leipzig
 den Hof Trages in der hessischen Gemeinde Freigericht im Main-Kinzig-Kreis